Hagenwil steht für:
 Hagenwil bei Amriswil, Dorf der Gemeinde Amriswil, Kanton Thurgau, Schweiz
 Schloss Hagenwil, Wasserschloss in Hagenwil bei Amriswil, Kanton Thurgau, Schweiz
 Hagenwil am Nollen, Ortschaft in der Gemeinde Schönholzerswilen, Kanton Thurgau, Schweiz
 Hagenwil, Weiler in der Gemeinde Mörschwil, Kanton St. Gallen, Schweiz